Albrizzi – famiglia nobile bergamasca
 Antonio Albrizzi – giurista e avvocato svizzero naturalizzato italiano
 Giovanni Battista Giuseppe Albrizzi – nobile italiano
 Giovanni Battista VI Giuseppe Albrizzi – nobile italiano
 Isabella Teotochi Albrizzi – letterata, biografa e saggista italiana
 Tucker Albrizzi – attore statunitense